Rörbäckstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörbäckstjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (18,65 ha)
Rörbäckstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn